Хорас Питер Бейли (; ) — английский футболист, чемпион Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Был вторым из пятерых детей мастера-литейщика железа и латуни Питера Бейли и его жены Сары. Окончил школу для мальчиков при церкви святого Иакова в Дерби, затем был служащим в компании «Железная дорога Мидленда» (Midland Railway). Во время Первой мировой войны вступил в 109-ю Королевскую инженерную роту, дослужившись до звания капрала. Служил в Италии.

Футбольная карьера 
Сыграл более 100 матчей в Английской футбольной лиге. Был голкипером сборной Великобритании, которая завоевала золотые медали на Олимпийских играх 1908 года. Был запасным вратарём и на Олимпийских играх 1912 года, но не сыграл тогда ни одного матча, поэтому обладателем золотой олимпийской медали этих Игр не считается.

Кроме того, с марта по июнь 1908 года сыграл пять матчей за национальную сборную Англии, из них четыре — во время центральноевропейского турне сборной Англии, в котором она первый раз играла со сборными из-за пределов Великобритании.

Семья 
В сентябре 1913 года женился на дочери ювелира Минни Дороти Смит, имел с ней сына Питера.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте englandfootballonline.com 
 Профиль на сайте fifa.com 
 Профиль на сайте eu-football.info 
 Статья Derby Olympian: Horace Bailey (1881—1960) 

Футболисты Англии
Игроки любительской сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Нордерн Номадс»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года